Коты́ — множественное число слова кот.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Коты — деревня, Брестская область, Дрогичинский район.
 Коты — деревня, Витебская область, Шарковщинский район.
 Коты — деревня, Гродненская область, Волковысский район.
 Коты — деревня, Гродненская область, Сморгонский район.

Россия 
 Коты — деревня, Иркутская область, Иркутский район.
 Коты — деревня, Орловская область, Корсаковский район.
 Коты — деревня, Псковская область, Струго-Красненский район.
 Коты — деревня, Смоленская область, Демидовский район.
 Коты — деревня, Смоленская область, Руднянский район.
 Большие Коты — посёлок, Иркутская область, Иркутский район.

Украина 
 Коты () — село, Львовская область, Яворовский район.
 Коты () — село, Ровненская область, Радивиловский район.
 Коты — исторически сложившаяся местность Чернигова.
 Коты — исчезнувшее село на территории Черниговского района, юго-восточнее села Селянской Слободы.

См. также 
 Кот
 Кошка
 Кошки
 Котёнок